Hydroxybutansäure ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen aus der Gruppe der substituierten Carbonsäuren:

 2-Hydroxybutansäure (2-Hydroxybuttersäure)
 3-Hydroxybutansäure (3-Hydroxybuttersäure)
 4-Hydroxybutansäure (4-Hydroxybuttersäure)

Ihre Salze werden als Hydroxybutyrate bezeichnet.

Siehe auch:
 Polyhydroxybuttersäure